Karall ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Karall (1934–2008), Burgenländischer Landesrat (ÖVP)
 Lorenz Karall (1894–1965), Burgenländischer Landeshauptmann (ÖVP)

Siehe auch:
 Caral